Molekulska formula -{C4F8}- se može odnositi na:
 Perfluoroizobuten
 Oktafluorociklobutan